35-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 1 мая 1949 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
На старт гонки в Льеже вышло 117 гонщиков. Преодолев 256 км гонщики вернулся снова в Льеж, где располагался финиш гонки. Победу из отрыва в составе 5 человек одержал француз Камиль Дангийом. Она стала второй французской победой в истории гонки спустя 41 год после победы Андре Трусселье в 1908 году. Через 35 секунд после них финишировал Пино Черами. А ещё через минуту финишную черту пересекла основная группа из 23 гонщиков включая Эмиль Массона младшего, который впоследствии станет президентом Льежского клуба Pesant Club Liégeois и долгие годы будет входить в организацию гонки Льеж — Бастонь — Льеж. Всего финишировало 47 гонщиков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт